Deutsch est le mot allemand signifiant allemand. Il apparaît aussi comme un patronyme assez courant en France et dans les pays anglophones et comme éléments de toponymes dans les pays germanophones.

Le mot allemand 
Ce mot (prononciation : /ˈdɔʏ̯t͡ʃ/) a une morphologie d'adjectif, mais est utilisé :

 soit comme adjectif  : die Deutsche Sprache, la langue allemande 
 soit comme nom : die Deutschen, « les Allemands » ; ein Deutscher, « un Allemand » ; eine Deutsche, « une Allemande » ; das Deutsche, « l'allemand » (langue)
 soit comme adverbe (invariable) : sprechen Sie deutsch ?, « parlez-vous allemand ? » ; auf deutsch, « en allemand ».

Étymologie  
Deutsch a pour origine le mot diutisc (de diot, « peuple ») qui désignait en vieux haut-allemand les langues germaniques (langue du peuple), par opposition au latin (langue de l'élite intellectuelle et politique). Ce n'est que plus tard que ce mot a finalement désigné les peuples parlant les langues germaniques.

« Allemand » a pour origine le nom des Alamans (latin : Alemani, allemand : Alemanen), peuple germanique de l'époque des grandes invasions.

Historique  
Ce mot apparaît pour la première fois sous la forme latinisée  dans un document de 786. Il y est question de deux synodes tenus en Angleterre et où les décisions prises ont été lues , c'est-à-dire : « tant en latin qu'en langue populaire ». Theodiscus a donné l'italien tedesco qui signifie aussi « allemand ».

Le passage au sens de « germanique » a lieu lorsque la langue « populaire » est opposée non plus au latin, mais à des langues populaires d'origine latine, comme c'est le cas lors des serments de Strasbourg en 842 : Charles prononce son serment en langue teotisca tandis que Louis le prononce en langue romana. 

Le mot deutsch est ensuite utilisé à la fin du Moyen Âge, en particulier pour définir le Heiliges römisches Reich (Saint Empire romain) comme « allemand », avec l'ajout de la formule deutscher Nation (« de la nation allemande », ce qu'on traduit en français par « germanique » : « Saint-Empire romain germanique »). De même, lors de la crise religieuse du début du , Martin Luther écrit un appel An die christlichen Adel deutscher Nation (« à la noblesse chrétienne de la nation allemande »).

Mots français apparentés à « deutsch »  
Dans le cas des Deutschritter, il ne faut pas traduire « chevaliers allemands », mais « chevaliers Teutoniques », mot dont l'étymologie se rattache à deutsch.

Notes et références

Liens externes 

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique